Dos Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dos Torres (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Dos Torres (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar